Philippe Carré, né le  à Dakar (Sénégal), est un diplomate français.

Biographie 
Après une scolarité au lycée Claude-Bernard de Paris et des études à l'Institut d'études politiques de Paris, et une licence en droit à l’université Paris II-Panthéon Assas, il est élève de l’École nationale d'administration (promotion Voltaire, 1978-1980).

Il choisit le Quai d'Orsay et occupe différents postes diplomatiques à l’étranger, notamment à Moscou (1980-1984), ou en Allemagne, à Bonn (1986-1989), à Berlin (1999-2003). En France, il est membre du cabinet du ministre des Relations extérieures Roland Dumas (1985-1986) ou affecté à la Direction des affaires économiques et financières (1989-1994), puis comme directeur des affaires stratégiques, de sécurité et de désarmement (2003-2008). Il également été détaché auprès du Conseil de l'Union européenne en tant que directeur pour la politique extérieure et de sécurité commune (PESC) de 1994 à 1999.

Il est ambassadeur en Autriche de 2008 à 2012. 

Entre  et , il est chargé de mission auprès du directeur de l’Union européenne.

Le , il est nommé au Conseil d'État en qualité de conseiller d’État en service extraordinaire.

Décorations 
Chevalier de l'ordre national du Mérite (2003). 
Chevalier de la Légion d'honneur (2006).

Vie privée 
Il est marié et père de deux enfants : Ariane, Alexandre

Notes et références 

 Annuaire diplomatique, édition 2012

Naissance en novembre 1954
Naissance à Dakar
Élève de l'École nationale d'administration (France)
Diplomate français du XXe siècle
Diplomate français du XXIe siècle
Ambassadeur de France en Autriche
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Conseiller d'État en service extraordinaire